Община Лепосавич се намира в Митровски окръг, Косово, с площ 750 км2 и население 18 600 души (2007). Административен център на общината е град Лепосавич.

Население

Външни препратки 
Сайт на общината (на сръбски и английски)

Общини в Косово
Общини в окръг Митровица
Северно Косово